papa Giovanni IX – papa della Chiesa cattolica
papa Giovanni IX di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
 Giovanni IX di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli